Шэньянский диалект (кит. трад. 瀋陽話, упр. 沈阳话)) - это диалект северо-восточного мандаринского языка, на котором говорят в Шэньяне и его окрестностях, столице провинции Ляонин и крупнейшем городе на северо-востоке Китая. Он схож со стандартным китайским языком, но имеет характерные только для данного диалекта слова. Некоторые считают его лишь ярко выраженным акцентом, а не обособленным диалектом. Из-за своего сходства со стандартным китайским языком, пиньинь может отражать верное произношение.  

Однако, так как в школах в Шэньяне преподается только стандартный китайский язык, использование диалекта сокращается. 

Отличительным аспектом шэньянского диалекта является более низкое звучание первого тона. Он будет расположен на 2, а не 5, на графике справа. В результате первый тон может звучать скорее как третий. 

Как и в пекинском диалекте, отличительным признаком может служить эризация (儿 化 , érhuà). 

Некоторые слова шэньянского диалекта происходят от других языков, таких как маньчжурский. Одним из примеров является 旮旯儿 gālár «угол». 

Примеры слов на различных северо-восточных диалектах (обратите внимание, что они не являются специфическими для Шэньянского диалекта):

Фонология 
Шэньянский диалект имеет 19 начальных согласных, в отличие от 21 в путунхуа. Наиболее примечательно, что ретрофлексные согласные [ʈ͡ʂ], [ʈ͡ʂʰ] и [in] в стандартном китайском языке произносятся как [t͡s], [t͡sʰ] и [s] соответственно, а [ɻ] опущено. Среднекитайский [ɳ] утерян в стандартном мандарине и сохранился на диалекте Шэньяна. [v] существует на шэньянском диалекте.  

Начальные согласные шэньянского диалекта: 

Дифтонги стандартного китайского языка на шэньянском диалекте обычно произносятся как монофтонги. Например, [ai] становится [æ], а [au] звучит как [ɔ].

Ссылки 

 ^ Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Shenyang Mandarin". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. 

 ^ Jump up to:a b 孟祥宇 (2011). "沈阳方言音系概说". 语文学刊 (1).

Китайские языки и диалекты
Языки Китая